Kasama (Zambia), de hoofdstad van de Noordprovincie in Zambia. 
Kasama (Ibaraki), een stad in de Japanse prefectuur Ibaraki.